Могилевич Михайло Єхунович (1920—1986) — поет, єврейський письменник, перекладач на ідиш творів українських письменників
 Могилевич Семен Юдкович (* 1946) — український підприємець, кримінальний авторитет.